La Sieste est une poésie de Victor Hugo ;
 La Sieste est un tableau de Jean-François Millet ;
 La Sieste est le nom parfois donné à La Méridienne, tableau de Vincent van Gogh ;
 La Sieste est un tableau de Paul Gauguin ;
 La Sieste est un tableau peint par Henri Manguin en 1905 ;
 La Sieste est un tableau peint par Joan Miró en 1925 ;
 La Sieste est une histoire de la série Le Petit Nicolas, issu du roman illustré Les Vacances du Petit Nicolas ;
 La Sieste est un court métrage français réalisé par François Koltès, sorti en 1993 ;
 La Sieste, un bienfait pour la vie (La siesta de la vida) est un film documentaire réalisé par José Luís Peixoto, diffusé à la télévision en 2007.